Il singolare del torneo di tennis Montauban Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Lammer che ha battuto in finale Thierry Ascione 1-6, 6-3, 7-64.

Teste di serie 

 Thierry Ascione (finale)
 David Guez (secondo turno)
 Frederico Gil (primo turno)
 Gorka Fraile (primo turno)

 Ivo Klec (secondo turno)
 Aleksandr Dolhopolov (primo turno)
 Héctor Ruiz Cadenas (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2007